Konia Ethelwynn Trewavas, 1972 - rodzaj ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae)
 Konia – wieś na Cyprze